De Belgische voetbalclub KRC Genk speelt sinds 1997 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt KRC Genk

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1997
|Intertoto Cup
|Groep 5
|
|B36 Tórshavn
|5-0||5-0 (U)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 5
|
|Stabæk IF
|4-3||4-3 (T)||
|-
|
|
|Groep 5
|
|Dinamo Moskou
|2-3||2-3 (U)||
|-
|
|
|Groep 5 (2e)
|
|Panachaiki
|4-2||4-2 (T)||
|-
|1998/99
|Europacup II
|Q
|
|KS Apolonia Fier
|9-1||5-1 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|1R
|
|MSV Duisburg
|6-1||1-1 (U)|| 5-0 (T)
|-
|
|
|2R
|
|RCD Mallorca
|1-1 <small>u||1-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|1999/00
|Champions League
|2Q
|
|NK Maribor
|4-5||1-5 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Zürich
|4-1||2-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Werder Bremen
|3-9||1-4 (U)|| 2-5 (T)
|-
|2002/03
|Champions League
|3Q
|
|Sparta Praag
|4-4 <small>u||2-0 (T)|| 2-4 (U)
| rowspan="4"|6.0
|-
|
|
|Groep 1C
|
|Real Madrid CF
|1-7||0-6 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep 1C
|
|AS Roma
|0-1||0-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|Groep 1C (4e)
|
|AEK Athene
|1-1||0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|2004
|Intertoto Cup
|2R
|
|Marek Doepnitsa
|5-1||2-1 (T)|| 3-0R (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|3R
|
|Borussia Dortmund
|2-2 <small>u||0-1 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|União Leiria
|0-2||0-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|2Q
|
|FK Liepāja
|6-2||3-2 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1R
|
|Litex Lovetsj
|2-3||2-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|2007/08
|Champions League
|2Q
|
|FK Sarajevo
|2-2 <small>u||1-2 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2009/10
|Europa League
|PO
|
|Lille OSC
| 3-6||1-2 (T)|| 2-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2010/11
|Europa League
|3Q
|
|FC Inter Turku
|8-3||5-1 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|PO
|
|FC Porto
|2-7||0-3 (T)|| 2-4 (U)
|-
|2011/12
|Champions League
|3Q
|
|FK Partizan
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|rowspan="5"|9.5
|-
|
|
|PO
|
|Maccabi Haifa
|3-3 <small>(4-1 ns)|| 1-2 (U)|| 2-1 nv(T)
|-
|
|
|Groep E
|
|Chelsea FC
|1-6||0-5 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep E
|
|Valencia CF
|0-7||0-0 (T)|| 0-7 (U)
|-
|
|
|Groep E (4e)
|
|Bayer 04 Leverkusen
|1-3||0-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2012/13
|Europa League
|3Q
|
|Aqtöbe FK
|4-2||2-1 (T)|| 2-1 (U)
|rowspan="6"|13.0
|-
|
|
|PO
|
|FC Luzern
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|Groep G
|
|Sporting Lissabon
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep G
|
|FC Basel
|2-2||2-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|Groep G (1e)
|
|Videoton FC
|4-0||3-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|2R
|
|VfB Stuttgart
|1-3||1-1 (U)|| 0-2 (T)
|-
|2013/14
|Europa League
|PO
|
|FH Hafnarfjörður
|7-2||2-0 (U)|| 5-2 (T)
|rowspan="5"|13.0
|-
|
|
|Groep G
|
|FC Dynamo Kiev
|4-1||1-0 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|Groep G
|
|Rapid Wien
|3-3||1-1 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|Groep G (1e)
|
|FC Thun
|3-1||2-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|2R
|
|Anzji Machatsjkala
|0-2||0-0 (U)|| 0-2 (T)
|-
|2016/17
|Europa League
|2Q
|
|FK Budućnost Podgorica
|2-2 <small>(4-2 ns)||2-0 (T)|| 0-2 nv (U)
| rowspan="9" |20.5
|-
|
|
|3Q
|
|Cork City FC
|3-1||1-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|PO
|
|NK Lokomotiva Zagreb
|4-2||2-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|Groep F
|
|Athletic Bilbao
|5-5||2-0 (T)|| 3-5 (U)
|-
|
|
|Groep F
|
|Rapid Wien
|3-3||2-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep F (1e)
|
|US Sassuolo
|5-1||3-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
|
|
|2R
|
|Astra Giurgiu
|3-2||2-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|AA Gent
|6-3||5-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Celta de Vigo
|3-4||2-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2018/19
|Europa League
|2Q
|
|Fola Esch
| 9-1||5-0 (T)|| 4-1 (U)
| rowspan="7" | 15.0
|-
|
|
|3Q
|
|Lech Poznań
|4-1||2-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|PO
|
|Brøndby IF
|9-4||5-2 (T)|| 4-2 (U)
|-
|
|
|Groep I
|
|Beşiktaş JK
|5-3||4-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep I
|
|Malmö FF
|4-2||2-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|Groep I (1e)
|
|Sarpsborg 08 FF
|5-3||1-3 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|2R
|
|SK Slavia Praag
|1-4||0-0 (U)|| 1-4 (T)
|-
|2019/20|2019/20
|Champions League
|Groep E
|
|Liverpool FC
|  |2-6||1-4 (T)||1-2 (U)
| rowspan="3" |5.0
|-
|
|
|Groep E
|
|SSC Napoli
|0-4 ||0-0 (T)||0-4 (U)
|-
|
|
|Groep E (4e)
|
|Red Bull Salzburg
|3-10 ||2-6 (U)|| 1-4 (T)
|-
|2021/22|2021/22
|Champions League
|3Q
|
|FK Sjachtar Donetsk
|2-4|1-2 (T)
|1-2 (U)
| rowspan="4" |4.0
|-
|2021/22|2021/22
|Europa League
|Groep H
|
|GNK Dinamo Zagreb
|1-4|0-3 (T)
|1-1 (U)
|-
|
|
|Groep H
|
|West Ham United FC
|2-5|0-3 (U)
|2-2 (T)
|-
|
|
|Groep H (4e)
|
|Rapid Wien
|1-1|1-0 (U)
|0-1 (T)
|}
Totaal aantal punten voor UEFA-coëfficiënten: 104.0' Lijst van tegenstanders 

Slechts een team speelde al meermaals tegen KRC Genk: het Oostenrijkse Rapid Wien trof driemaal de Limburgers.

De tegenstanders kwamen tot nu toe (2021) uit 35 verschillende landen.
Slechts eenmaal kwam Genk uit tegen een ander Belgisch team: AA Gent in de UEFA Europa League 2016/17.

Hieronder volgt een overzicht van alle tegenstanders. Voor de aardigheid is er een puntentelling toegevoegd; deze heeft geen betekenis in knock-outwedstrijden, maar geeft wel aan tegen welke teams Genk resultaten heeft kunnen neerzetten.Geüpdatet tot en met de vierde groepswedstrijd van de Europa League 2021/22.* Niet alle wedstrijden van de tegenstanders met een sterretje zijn al gespeeld.''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien België
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

KRC Genk
Genk